Dança de Família é um conjunto de contos escritos por David Leavitt e publicados pela primeira vez em língua inglesa com o título Family Dancing.

Dança de Família é como um quadro de paisagens rurais, um conjunto de cenários descritos em detalhe, usando tonalidades coerentes e sombreados. Só que, em vez de árvores, quintas, ovelhas, rios ou nuvens, encontra-se o pulsar íntimo das almas humanas na paisagem das suas famílias. Situações complexas e por vezes dolorosas, são descritas por Leavitt nos seus contos de uma forma calma e aparentemente resignada. Somos como que um espectador assistindo a um filme mas, simultaneamente, vivendo-o ao lado dos personagens, chorando e rindo com eles, mas sem possibilidade alguma de influenciar o curso da acção.

Em Dança de Família, David Leavitt escreve sobretudo, mas não exclusivamente, sobre gays urbanos e modernos no ambiente das suas famílias e amigos. Mas, e trata-se de um ponto forte nestes contos, Leavitt consegue fugir aos lugares comuns sobre a comunidade gay: os seus personagens são credíveis e reais; podiam ser os nossos vizinhos do lado e, de facto, acabamos por pensar que podíamos ser nós próprios tal a sensação de já termos vivido algumas das situações e experiências descritas.

Literatura gay
Livros dos Estados Unidos
Livros de 1984
Livros de contos
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)